Valentine est un nom propre qui peut désigner:

Toponyme 

 Valentine (Haute-Savoie), un ruisseau français dans le département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Valentine (Haute-Garonne), une commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Valentine (Arizona), une localité de l'Arizona, aux États-Unis ;
 Valentine (Nebraska), une ville du Nebraska, aux États-Unis ;
 Valentine (Texas), une ville du Texas, aux États-Unis.
Voir aussi :

Prénom féminin 
Valentine est un prénom féminin, fêté le 25 juillet en souvenir de Valentine (martyre), sainte du christianisme.

Ce préno est porté notamment par :
 Valentine Hugo (1887-1968), peintre et illustratrice française.

Nom de famille 
Valentine est aussi un nom de famille, porté notamment par :

Personnalités 

 Ann Valentine (1762-1842 ou 1845), compositrice et organiste anglaise.
 Gary Valentine (1961-), acteur américain.
 Gary Valentine, nom de scène de Gary Lachman (1955-), bassiste de rock américain.
 Genevieve Valentine (1981-), écrivain américaine de science-fiction.
 Grace Valentine (1884-1964), actrice américaine de théâtre, de cinéma muet et des débuts du cinéma sonore.
 Hilton Valentine (1943-2021), guitariste anglais (The Animals).
 Karen Valentine (1947-), actrice américaine.
 Josh Valentine (1983-) joueur de rugby à XV australien.
 Justina Valentine (1987-), rappeuse américaine.
 Paul Valentine (1919-2006), acteur et chanteur américain.
 Scott Valentine (1958-), acteur américain.
 Steve Valentine (1966-), acteur britannique.
 Tony Valentine (1939-), peintre, sculpteur.

Personnages de fiction 
 Valentine de Raimbault est le personnage éponyme de Valentine, roman féministe sur fond champêtre écrit par George Sand et paru en 1832.
 Valentine de Villefort est un personnage du roman Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas.

 Valentine (Saint Seiya), un personnage du manga Saint Seiya.
 Faye Valentine, un personnage du dessin animé japonais Cowboy Bebop.
 Funny Valentine, un personnage du manga JoJo's Bizarre Adventure
 Jill Valentine, un personnage du jeu vidéo Resident Evil.
 Vincent Valentine, un personnage du jeu Final Fantasy VII.
 , un personnage de la franchise et de la série Chucky

Cinéma et télévision 

 Valentine (roman), un roman de George Sand et un personnage de ce roman.
Valentine de Villefort est un personnage du roman Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas adapté à la télévision en 1998.
 Valentine, un film d'horreur de 2001 réalisé par Jaimie Blank (titre en français : Mortelle Saint-Valentin).
 Valentine (série télévisée), une série télévisée américaine dramatique romantique en huit épisodes de 42 minutes, créée par .
 Valentine (bande dessinée), une série de bande-dessinée d'Anne Guillard.
 Valentine (téléfilm), un téléfilm français.

Musique

Musique francophone 
Valentine, est une chanson d'Albert Willemetz (paroles) et Henri Christiné (musique) interprétée par Maurice Chevalier en 1925.

Musique anglophone 

My Funny Valentine, un standard du jazz de 1937
 My Bloody Valentine, un groupe de rock.
 Blue Valentine, un album de Tom Waits sorti en 1978.
 Bullet for My Valentine, un groupe de metalcore
 Valentine, un extrait de l'album Justice sortie par le groupe Justice en 2007

Sculpture et peinture 
 Tony Valentine (1939-), peintre, sculpteur

Industrie agroalimentaire 
 Valentine, groupe indien, spécialisé dans la production de poudres de fruits et légumes et de couleurs naturelles pour l'industrie agroalimentaire.
 La Brasserie de la Valentine, une brasserie des Bouches-du-Rhône installée dans le quartier de La Valentine à Marseille.

Autres 
 Valentine (peinture), une marque de peinture
 Valentine (restaurant), une chaîne de restauration rapide du Québec
 (447) Valentine, un astéroïde
 Valentine (char), un char de combat britannique de la seconde Guerre mondiale
Valentine : Ancien nom du Froya.
 Funny valentine, espèce d'araignées.

Voir aussi 
 
 
 

Prénom français
Prénom féminin
Homonymie de patronyme